Malva bezeichnet:

 die Pflanzengattung der Malven
 in alten und in pharmazeutischen Texten vor allem die „Käsepappeln“ Wilde Malve und Weg-Malve
 danach benannt den Asteroiden (1072) Malva
 eine dakische Siedlung, später die römische Stadt Romula, beim heutigen Reşca im Kreis Olt in Rumänien
 in der Antike den Grenzfluss zwischen Mauretania Tingitana und Mauretania Caesariensis, auch Mulucha genannt, der heutige Moulouya in Marokko
 Malva (Zamora), eine Gemeinde in der Provinz Zamora, Spanien
 Malva (Pudding), ein südafrikanischer Pudding
 Malva Bluff, Felsenkliff im Palmerland, Antarktika
 Malva (Film), deutsches Stummfilm-Liebesdrama von Robert Dinesen (1924)